Havelock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Havelock Township (Minnesota)
 Havelock Township (North Dakota)